Antoine Le Métel d’Ouville (1589-1656), un ingénieur, géographe, poète et dramaturge français ;
 François Le Métel de Boisrobert (1589-1662), un poète et dramaturge français ;
 Jean Métel (~1517-1597), un jurisconsulte, poète, cartographe, géographe, historien et érudit de Franche-Comté.

Métel peut aussi désigner :
 métel, un autre nom de la Datura metel, une plante herbacée de la famille des Solanacées.

Voir aussi 
 Complexe anti-navire Metel, une famille de missiles et de charges militaires soviétiques à usage anti-sous-marin